Charles Mackay – giornalista, poeta e paroliere scozzese.
 Charles Mackay – politico neozelandese
 Charles Mackay –  immunologo australiano
 Charles MacKay – arts administrator statunitense
 Charles MacKay – ex calciatore maltese